Rosja wystartowała we wszystkich letnich IO od igrzysk w Paryżu w 1900, oprócz igrzysk w St. Louis w 1904, okresu 1918 – 1991, kiedy występowała w ramach reprezentacji ZSRR oraz igrzysk w Barcelonie w 1992, kiedy występowała w ramach reprezentacji Wspólnoty Niepodległych Państw. Reprezentowana była przez 1379 sportowców (827 mężczyzn i 552 kobiety).

W listopadzie 2015, Rosja została wykluczona ze wszystkich międzynarodowych imprez atletycznych, włącznie z Igrzyskami Olimpijskimi 2016, przez International Association of Athletics Federations po ujawnieniu przez WADA raportu o masowym użyciu dopingu w rosyjskiej lekkoatletyce.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!